

Sigle 
 HRS – Hotel Reservation Service

Codici 
 HRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Harrismith (Sudafrica)